KFC Komárno (celým názvem: Komárňanský futbalový club Komárno) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Komárno v Nitranském kraji. Založen byl v roce 1900 pod názvem Komáromi LT. Od sezóny 2017/18 působí ve druhé fotbalové lize. Klubové barvy jsou fialová a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu KFC Komárno s kapacitou 13 200 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1900 – Komáromi LT (Komáromi Labdarúgó Társaság)
 1902 – Komáromi FC (Komáromi Football Club)
 1945 – ŠK Sokol Železničiar Komárno (Športový klub Sokol Železničiar Komárno)
 194? – Slovan MNV Komárno
 1951 – TJ Sokol Škoda Komárno (Telovýchovná jednota Sokol Škoda Komárno)
 1952 – TJ Spartak Komárno (Telovýchovná jednota Spartak Komárno)
 1984 – TJ Spartak ZŤS Komárno (Telovýchovná jednota Spartak Závody ťažkého strojárstva Komárno)
 1990 – KFC Komárno (Komárňanský futbalový club Komárno)
 199? – FK 1899 Komárno (Futbalový klub 1899 Komárno)
 2002 – KFC Majorka Komárno (Komárňanský futbalový club Majorka Komárno)
 2007 – KFC Komárno (Komárňanský futbalový club Komárno)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1918–1919: Vidéki bajnokság – sk. Nyugati (I. osztály)
 1939–1940: Nemzeti bajnokság II – sk. Dunántúli
 1940–1941: Nemzeti bajnokság III – sk. Nyugati
 1941–1942: Északdunántúli kerület – sk. A (I. osztály)
 1942–1943: Nemzeti bajnokság III – sk. Budakörnyéki
 1943–1944: Nemzeti bajnokság III – sk. Dunántúli
 1967–1968: Krajský přebor – sk. Západ
 1968–1969: I. A trieda  – sk. Sever
 1969–1970: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1970–1975: Krajský přebor – sk. Západ
 1975–1977: Divize E
 1977–1978: 1. SNFL
 1978–1981: Divize – sk. Západ
 1981–1986: 2. SNFL – sk. Západ
 1986–1987: Divize – sk. Západ (Jihovýchod)
 1987–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2001: 3. liga – sk. Západ
 2001–2002: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2011–2013: Majstrovstvá regiónu 
 2013–2014: 3. liga 
 2014–2017: 3. liga – sk. Západ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1900
Komárno